Епархия Жоинвили () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Жоинвили, Бразилия. Епархия Жоинвили входит в митрополию Флорианополиса. Кафедральным собором епархии Жоинвили является церковь святой Франциска Ксаверия.

История 

17 января 1927 года Римский папа Пий XI издал буллу «Inter praecipuas», которой учредил епархию Жоинвили, выделив её из епархии Санта-Катарины, которая одновременно была возведена в ранг архиепархии и переименована в архиепархию Флорианополиса.

23 ноября 1968 года и 19 апреля 2000 года епархия Жоинвили передала часть своей территории в пользу возведения новых епархий Риу-ду-Сула и Блуменау.

Ординарии епархии 

 епископ Pio de Freitas Silveira (1929—1955)
 епископ Gregório Warmeling (1957—1994)
 епископ Орланду Брандес (1994—2006)
 епископ Irineu Roque Scherer (2007 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
 Булла Inter praecipuas, AAS 19 (1927), p. 172

Ссылки 
 официальный сайт 
  Информация 

Католические епархии Бразилии